Metković est un toponyme qui peut désigner :
Metković, une ville de Croatie située dans la Comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Metković, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva.